Эз-Зарка́ () — мухафаза в центре Иордании.
 Административный центр — Эз-Зарка.
 Площадь — , население —

География 
На севере граничит с мухафазой Эль-Мафрак, на юге с мухафазой Амман, на западе с мухафазами Эль-Балка и Джараш, на востоке с Саудовской Аравией.

Административное деление 
Мухафаза разделена на 4 района:

 Al-Azraq
 Az-Zarqa
 Birin
 As-Sukhnah

Примечания 

Мухафазы Иордании